Federico III de Sajonia-Gotha-Altemburgo (en alemán, Friedrich III. von Sachsen-Gotha-Altenburg; Gotha, 14 de abril de 1699-ibidem, 10 de marzo de 1772) fue un duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo.

Biografía 
Era el mayor de los hijos del duque de Federico II de Sajonia-Gotha-Altemburgo y de Magdalena Augusta de Anhalt-Zerbst.

Después de la muerte de su padre en 1732, Federico III asumió el ducado de Sajonia-Gotha-Altemburgo.

En 1734, comenzó un floreciente comercio de soldados con el emperador, el príncipe de Waldeck-Pyrmont y con el rey de Prusia, que lo puso en posición de crear un impuesto en su propio ducado. El ducado tuvo que sufrir por Federico con serias dificultades en la guerra de los Siete Años y también forzó al ducado a entrar en guerra con su vecino, el duque Antonio Ulrico de Sajonia-Meiningen (la "Guerra Wasunger").

Descendencia 
El 17 de septiembre de 1729, en Gotha, Federico contrajo matrimonio con Luisa Dorotea de Sajonia-Meiningen, su prima hermana. Tuvieron nueve hijos:
 Federico Luis (Gotha, 20 de enero de 1735-ib., 9 de junio de 1756), príncipe heredero de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 Luis (Gotha, 25 de octubre de 1735-ib., 26 de octubre de 1735).
 Niño nacido muerto (Gotha, 25 de octubre de 1735), gemelo de Luis.
 Gemelos varones nacidos muertos (1739).
 Federica Luisa (Gotha, 30 de enero de 1741-ib., 5 de enero de 1776).
 Ernesto II (Gotha, 30 de enero de 1745-ib., 20 de abril de 1804), duque de Sajonia-Gotha-Altemburgo.
 Sofía (Gotha, 9 de marzo de 1746-ib., 30 de marzo de 1746).
 Augusto (Gotha, 14 de agosto de 1747-ib., 28 de septiembre de 1806).

Desde 1748 hasta 1755 fue regente del ducado de Sajonia-Weimar-Eisenach en nombre de Ernesto Augusto II Constantino. A partir 1750, actuó como regente conjuntamente con su pariente, el duque Francisco Josías de Sajonia-Coburgo-Saalfeld.

Ancestros

Referencias 
 August Beck: Friedrich III. En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Vol. 8, Duncker & Humblot, Leipzig 1878, p. 5 f.
 Wolfgang Huschke: Friedrich III. En: Neue Deutsche Biographie (NDB). Vol. 5, Duncker & Humblot, Berlín 1961, ISBN 3-428-00186-9, p. 578.

Enlaces externos 

Miembros de la Orden de la Jarretera
Duques de Sajonia-Gotha-Altemburgo
Duques de Sajonia del siglo XVIII
Nacidos en Gotha